Dali (Yunnan), een stad(sprefectuur) in de provincie Yunnan in het zuiden van China
Koninkrijk Dali (953-1253), een rijk in Yunnan (China)
Dali (arrondissement), een arrondissement in de provincie Yunnan
Dali (dialect), een dialect van het Lelak
Dali (zangeres), een zangeres uit Wit-Rusland
Dalí (album), een album opgedragen aan Salvador Dalí
Dali (Cyprus)
 Dali (mythologie), de godin van de jacht in de Georgische mythologie

DALI (Digital Addressable Lighting Interface), een communicatieprotocol

Personen met de achternaam Dali
Salvador Dalí, een Spaanse kunstschilder